

Села:
 Ясенівка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Ясенівка — Житомирська область, Житомирський район
 Ясенівка — Київська область, Ставищенський район
 Ясенівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район

Селище:
 Ясенівка — Чернігівська область, Городнянський район

 Ясенівка — колишнє село у Яворівському районі Львівської області.
Електростанція:
 Ясенівка — фотоелектрична сонячна електростанція поблизу села Ясенівка у Хмельницькій області

Див. також 
 Ясинівка